Wehdel bezeichnet

Orte in Deutschland:
 Wehdel, eine Ortschaft im Landkreis Cuxhaven
 Wehdel (Badbergen), einen Ortsteil der Gemeinde Badbergen im Landkreis Osnabrück

Personen:
 Arendt Meyer zu Wehdel († 2015), deutscher Landwirt und Verbandsfunktionär